As competições de simples masculino do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foram disputadas entre os dias 28 de julho e 5 de agosto no All England Lawn Tennis and Croquet Club em Wimbledon, Londres.

Calendário

Cabeças de chave

<ol start="1">
  ''(Final, medalha de prata)
  ''(Semifinais, Quarto lugar)
 ''' (Vencedor, medalha de ouro)
  ''(Terceira fase)
  ''(Quartas de final)
  ''(Primeira fase)
  ''(Terceira fase)
  ''(Semifinais, medalha de bronze)

<ol start="9">
  ''(Segunda fase)
  ''(Quartas de final)
  ''(Quartas de final)
  ''(Terceira fase)
  ''(Segunda fase)
  ''(Primeira fase)
  ''(Quartas de final)
  ''(Segunda fase)

Resultados
Legenda
IP = Convite da ITF
Alt = Alternate

Fase final
{{8TeamBracket-Tennis35-with third
|RD1=Quartas de final
|RD2=Semifinais
|RD3=Final 
|3rd=Disputa pelo bronze
|team-width=200

|RD1-seed1=1
|RD1-team1=|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=7<sup>7
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=10
|RD1-team2=
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=6<sup>5
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=15
|RD1-team3=
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=6<sup>4
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=8
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=7<sup>7
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=11
|RD1-team5=
|RD1-score5-1=4
|RD1-score5-2=1
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6=|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=5
|RD1-team7=
|RD1-score7-1=1
|RD1-score7-2=5
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8=
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=7
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1=
|RD2-score1-1=3
|RD2-score1-2=7<sup>7
|RD2-score1-3=19|RD2-seed2=8
|RD2-team2=
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6<sup>5
|RD2-score2-3=17

|RD2-seed3=3
|RD2-team3=

Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final
|team-width=200

|RD1-seed01=1
|RD1-team01=|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=5
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=7
|RD1-score02-3=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03=|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=IP
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07=|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=7<sup>11
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6<sup>9
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=10
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=7<sup>7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=6<sup>1
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=6<sup>10
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=3
|RD1-seed12=IP
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=7<sup>12
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=6<sup>5
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Alt
|RD1-team14=|RD1-score14-1=7<sup>7
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=7
|RD1-team16=|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01=|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=7<sup>7
|RD2-score03-2=6<sup>3
|RD2-score03-3=5
|RD2-seed04=
|RD2-team04=|RD2-score04-1=6<sup>4
|RD2-score04-2=7<sup>7
|RD2-score04-3='''7

|RD2-seed05=10
|RD2-team05={{flagIOCathlete|J Isner|USA|Verão de 2012}}
|RD2-score05-1=7<sup>7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=IP
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=6<sup>1
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Alt
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=4
|RD2-seed08=7
|RD2-team08=

Seção 2

Seção 3

Seção 4
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final
|team-width=200

|RD1-seed01=5
|RD1-team01=|RD1-score01-1=6<sup>5
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=IP
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=7<sup>7
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=4

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=7<sup>7
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=7
|RD1-seed06=
|RD1-team06=|RD1-score06-1=6<sup>5
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=9

|RD1-seed07=
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=9
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=13
|RD1-team09=|RD1-score09-1=7<sup>7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=6<sup>5
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=IP
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=IP
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=3

|RD1-seed13=
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=5
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=7<sup>9
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=2
|RD1-seed16=2
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=6<sup>7
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=5
|RD2-team01=|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=25
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=23

|RD2-seed03=
|RD2-team03=|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=9
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=13
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=5
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=IP
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=7
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=1
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08={{flagIOCathlete|N Djokovic|SRB|Verão de 2012}}
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2='''6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=5
|RD3-team01=

Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012